Saint-Joseph, Saint Joseph, Kurzform St.-Joseph oder St-Joseph (frz.) ist der Name folgender geographischer Objekte:

in Frankreich:
 Saint-Joseph (Loire), Gemeinde im Département Loire
 Saint-Joseph (Manche), Gemeinde im Département Manche in der Normandie
 eine Ortschaft in der Gemeinde Camopi, Französisch-Guayana
 eine Ortschaft in der Gemeinde Saint-Élie, Französisch-Guayana
 Saint-Joseph (Martinique), Martinique

 Saint-Joseph (Réunion), Réunion
 Saint-Joseph-de-Rivière, Auvergne-Rhône-Alpes
 Saint-Joseph-des-Bancs, Auvergne-Rhône-Alpes
 Saint-Joseph (Wein), Weinbaugebiet im Rhônetal

weitere geographische Objekte:
 Lac Saint-Joseph, See
 Saint-Joseph (Lüttich), Provinz Lüttich, Belgien
 Saint-Joseph (Namur), Provinz Namur, Belgien
 Saint-Joseph (Haiti), Haiti
 Saint-Joseph-de-Madawaska, New Brunswick, Kanada
 Gänsbrunnen, Gemeinde im Kanton Solothurn, Schweiz

Orte in Québec, Kanada:
 Saint-Joseph-de-Beauce
 Saint-Joseph-de-Coleraine
 Saint-Joseph-de-Grantham
 Saint-Joseph-de-Ham-Sud
 Saint-Joseph-de-Kamouraska
 Saint-Joseph-de-la-Rive
 Saint-Joseph-de-Lepage
 Saint-Joseph-de-la-Rivière-Bleue, siehe Rivière-Bleue
 Saint-Joseph-de-Sorel
 Saint-Joseph-des-Érables
 Saint-Joseph-du-Lac

Siehe auch:
 Kirche Saint-Joseph (Differdange)
 Saint-Joseph de Tivoli, Schule in Bordeaux
 Sankt Josef
 Saint Joseph